

Geografia

Centri abitati

Australia 
 Pine Mountain – sobborgo di Ipswich, città del Queensland

Stati Uniti d'America 
 Pine Mountain Club – località della California
 Pine Mountain – località della Georgia (contea di Cobb)
 Pine Mountain – località della Georgia (contea di Harris)
 Pine Mountain – località della Georgia (Contea di Rabun)

Montagne 
 Pine Mountain – montagna della Victoria, in Australia
 Pine Mountain – montagna degli Appalachi tra Kentucky, Virginia e Tennessee, negli Stati Uniti d'America
 Pine Mountain – montagna delle Taconic Mountains in Massachusetts, negli Stati Uniti d'America

Altro 
 Pine Mountain – trampolino di Iron Mountain, negli Stati Uniti d'America